Izvor en roumain c'est source.
Izvor est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit Извор) 
Izvor, village bulgare de l'obchtina de Sozopol, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Izvor, village bulgare de l'obchtina de Radomir, situé dans l'oblast de Pernik ;
Izvor, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Izvor, village bulgare de l'obchtina de Slivnitsa, situé dans l'oblast de Sofia (non urbain) ;
Izvor, village bulgare de l'obchtina de Dimovo, situé dans l'oblast de Vidin ;
en Macédoine (le nom étant écrit Извор) 
Izvor, village macédonien de la municipalité de Kitchevo ;
Izvor, village macédonien de la municipalité de Lipkovo ;
Izvor, village macédonien de la municipalité de Tchachka ;
en Roumanie
Izvor, un lieu à Bucarest ;
Izvor, une station de métro à Bucarest ;
en Serbie (le nom étant également écrit Извор) 
Izvor, village serbe de la municipalité de Babušnica, situé dans le district de Pirot ;
Izvor, village serbe de la municipalité de Bosilegrad, situé dans le district de Pčinja ;
Izvor, village serbe de la municipalité de Paraćin, situé dans le district de Pomoravlje ;
Izvor, village serbe de la municipalité de Pirot, situé dans le district de Pirot ;
Izvor, village serbe de la municipalité de Svrljig, situé dans le district de Nišava ;
Mali Izvor, village serbe de la municipalité de Boljevac, situé dans le district de Zaječar ;
Mali Izvor, village serbe situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.
 Izvor, village de la municipalité de Žitorađa, district de Toplica ;
Izvor/Izvor, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Novobërdë/Novo Brdo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie).